László Teleki von Szék ist der Name folgender Personen:
* László Teleki von Szék der Ältere (1764–1821), ungarischer Politiker, Beamter und Schriftsteller
 László Teleki von Szék der Jüngere (1811–1861), ungarischer Politiker und Schriftsteller